Unijunction-transistor har flere specialiseringer:
 Unijunction-transistor (originale) - UJT har tre terminaler: En emitter (E) og to baser (B1 og B2).
 Komplementær unijunction-transistor (CUJT).
 Programmérbar unijunction-transistor (PUT) - har følgende terminaler: Anode, katode og gate.